Die Saison 2008/09 der 2. Bundesliga Damen startete am 13. September 2008 und endet am 7. Juni 2009.

Abschlusstabellen 
Legende:

Auf- und Absteiger 
Absteiger aus der 1. Bundesliga ist für die nächste Saison Jahr die Eintracht Braunschweig und der Münchner SC.

Aufsteiger aus der Regionalliga für die nächste Saison sind im Süden die TG Frankenthal und HCLG Leipzig, im Norden der Rissener SV und der Gladbacher HTC.

Einzelnachweise 

 
Hockey 2009
Hockey 2008